

Geografia

Austria 
 Wolfsbach – comune nel distretto di Amstetten (Bassa Austria)
 Wolfsbach – frazione di Drosendorf-Zissersdorf, città nel distretto di Horn (Bassa Austria)

Germania 
 Wolfsbach – frazione di Ensdorf, comune nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)

Italia 
 Wolfsbach – antico nome tedesco di Valbruna, frazione del comune di Malborghetto-Valbruna nella provincia di Udine (Friuli-Venezia Giulia)